Příjmení Schmitz nese více osobností:

 Henning Schmitz (* 1953) – německý hráč na syntezátory a zvukový inženýr
 Johann Georg Schmitz (1765–1825) – evangelický duchovní, pedagog, náboženský spisovatel a církevní hodnostář
 Kim Schmitz (* 1974) – německo-finský internetový podnikatel známější jako Kim Dotcom
 Sabine Schmitz (1969–2021) – německá profesionální automobilová závodnice
 Thomas Schmitz (* 1960) – německý právník a vysokoškolský pedagog
 Viola Schmitz (1912–2020) – americká bubenice
 Wolfgang Schmitz (1923–2008) – rakouský ekonom a politik

Externí odkazy